Scripting Layer for Android (SL4A, ранее назывался Android Scripting Environment или ASE) — библиотека, которая позволяет создание и запуск скриптов, написанных на различных языках сценариев прямо на Android-устройствах. SL4A предназначен для разработчиков и все ещё находится на стадии альфа-тестирования.

Эти сценарии имеют доступ ко многим API, доступном для нормального Java приложения, но с упрощенным интерфейсом. Сценарии могут быть запущены в интерактивном режиме в терминале, в фоновом режиме, или с помощью Locale.

В настоящее время поддерживаются следующие языки:

 Python используя CPython
 Perl
 Ruby используя JRuby
 Lua
 BeanShell
 JavaScript используя Rhino
 Tcl

Примечания

Литература

Ссылки 
 SL4A project page 
 .apk of SL4A 

Android
Скриптовые языки